Banovina kan syfta på:

 Banovina (region) – en region i centrala Kroatien